Флаг городского округа Ве́рхнее Дубро́во является символом муниципального образования «Городской округ Верхнее Дуброво» Свердловской области Российской Федерации — является, наряду с гербом, основным опознавательно-правовым знаком муниципального образования, составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии.

Флаг утверждён 14 февраля 2002 года как флаг муниципального образования «рабочий посёлок Верхнее Дуброво» (после муниципальной реформы — «городской округ Верхнее Дуброво») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1083.

Решением Думы городского округа Верхнее Дуброво от 27 сентября 2012 года № 62 флаг муниципального образования «Рабочий посёлок Верхнее Дуброво» решено считать флагом городского округа Верхнее Дуброво.

Описание 
«Зелёное полотнище с соотношением сторон 2:3, воспроизводящее геральдическую композицию герба муниципального образования, выполненную зелёным, чёрным, белым и золотистым цветами. Оборотная сторона флага представляет собой зеркальное изображение лицевой стороны».

Обоснование символики 
Зелёный цвет полотнища и жёлуди служат гласной эмблемой, указывающей не только на современное название посёлка и урочища «Высокая Дубрава», но также несущей в себе символику природной чистоты и обретения плодов труда.

Бобр служит эмблемой желания и умения работать, а, кроме того, может выступать как эмблема предусмотрительности.

Примечания 

Верхнее Дуброво
Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением бобра